Dívčí válka může mít několik významů:

 Dívčí válka – česká pověst o vzpouře žen pod vedním Vlasty, o Ctiradovi a Šárce
 Dívčí válka (píseň) – písnička z alba Plaváček od Karla Kryla
 Dívčí válka (album) – album písničkáře Jana Buriana z roku 2006
 Dívčí válka (divadelní hra) – divadelní hra Františka Ringo Čecha